Andrea Semenzato – pallavolista italiano
 Fabio Semenzato – rugbista a 15 italiano
 Stefano Semenzato – politico italiano